Huesa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Huesa (ort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Huesa (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar